Historiquement vôtre est une émission de radio quotidienne consacrée à l'histoire sur Europe 1. Elle est diffusée de  à  depuis la rentrée 2020 et présentée conjointement par Stéphane Bern et Matthieu Noël. Elle s'organise autour de trois portraits de personnages historiques ayant vécu à des époques différentes mais qui ont tous un point commun. L'émission compte également trois chroniqueurs : Olivier Poels, qui raconte chaque jour l'histoire d'un plat, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui raconte des anecdotes historiques sur des personnages célèbres ou oubliés et David Castello-Lopes qui raconte les origines d'un objet, d'une tendance ou d'une mode contemporaine.

À compter du départ de Matthieu Noël, qui quitte la coanimation de l’émission mais aussi la station Europe 1, dès le mois de septembre 2022 Historiquement Vôtre fait sa troisième rentrée dans une nouvelle formule : Stéphane Bern en est seul à la présentation et accueille dans son équipe l’humoriste Jean-Luc Lemoine, qui rejoint également la bande de chroniqueurs de Culture Médias, la mi-matinale incarnée par Philippe Vandel.

Références 

Programme quotidien
Programme de jour
Programme audiovisuel avec Stéphane Bern
Programme contenant une chronique
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Émission d'histoire à la radio
Émission culturelle de radio
Émission de radio sur Europe 1
Émission de radio en production